Виталий Поляков: 
 Поляков, Виталий Константинович (1923—2012) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.